Chris G. Maier (* 8. Dezember 1971 in Düsseldorf) ist ein deutscher Enthüllungsjournalist, Fernseh- und Filmproduzent.

Leben 
Maier wurde 1971 in Düsseldorf geboren und wuchs zwischen 1984 und 1992 in Rinteln auf. 1992 lebte er ein Jahr in Thailand und ab 1993 für zehn Monate auf den Seychellen.

Maier studierte an der Medienakademie in Leipzig und war danach in der RTL-Redaktion Explosiv tätig. Nach acht Monaten wechselte er als Freiberufler in das Düsseldorfer Das Redaktionsbüro und produzierte Beiträge für TAFF, Blitz und Explosiv. Im Rahmen seiner Tätigkeit produzierte Maier in Südamerika, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Österreich. Ein Jahr später arbeitete er als freier Redakteur für eine Hamburger Produktionsfirma und wirkte als Redakteur und Autor an Serien wie Megaman, Die Beautyklinik und Boat of Love mit.

2004 gründete Maier seine TV-Produktionsfirma networxTV mit dem Schwerpunkt auf internationale Berichterstattung. So gehörte unter anderem der Scheich Hamad bin Hamdan al Nahyan zu seinen Interviewpartnern. Mit seinem Team entdeckte Maier die verschollen geglaubte Raumfähre Buran in Bahrain. Zudem ist Maier auch für das RTL-Magazin Punkt 12 als Live-Reporter und Enthüllungsjournalist tätig. Zusätzlich produziert Maier auch für SAT1.

Seit Ende 2011 produziert Maiers Firma auch Werbespots.

Im Oktober 2018 verübten zwei mittlerweile verurteilte Täter einen Brandanschlag auf sein Auto. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über.

Maier ist verheiratet und lebt seit 2012 in Nordrhein-Westfalen.

Filmographie 

 2016: Der Weihnachtsengel von Beverly Hills (Co-Produzent)
 2018: Beverly Hills Christmas (Produzent)
 2019: Deprivation (Co-Produzent)

Weblinks

Einzelnachweise 

Investigativjournalist
Journalist (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1971
Mann